Прихожане:

 Прихожане — принадлежащие к церковному приходу, верующие.
 «Прихожане» — мини-футбольный клуб из Екатеринбурга, участник чемпионата СНГ по мини-футболу 1992 года.

См. также 
 Прихожан